Lawrence Park ist der Name folgender 

 Personen:
 Lawrence Park (Kunsthistoriker) (1873–1924), amerikanischer Architekt und Kunsthistoriker

 geografischen Objekte:
in den Vereinigten Staaten:
 Lawrence Park (New York), Ort in New York
 Lawrence Park (Pennsylvania), Ort in Pennsylvania
 Lawrence Park Township, Township in Pennsylvania
 Lawrence Park Historic District, im Westchester County, New York

in Kanada:
 Lawrence Park (Toronto), Stadtteil von Toronto